Die Slovenska Nogometna Liga 2019/20, auch PrvaLiga Telekom nach dem Sponsor Telekom genannt, war die 29. Spielzeit der höchsten slowenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie startete am 13. Juli 2019 mit einem Heimspiel des NK Tabor Sežana gegen den NK Aluminij und endete am 22. Juli 2020. Vom 5. Dezember 2019 bis zum 22. Februar 2020 war sie durch die Winterpause unterbrochen worden.

Wegen der COVID-19-Pandemie in Slowenien fand zwischen dem 9. März und 4. Juni 2020 kein Spielbetrieb statt. NK Celje gewann zum ersten Mal die Meisterschaft vor Titelverteidiger NK Maribor. Am letzten Spieltag kam es zum direkten Duell des Erstplatzierten gegen den Zweiten Olimpija Ljubljana. Celje reichte ein Remis, Olimpija musste gewinnen, um Meister zu werden. Das Spiel endete 2:2. Den Titel verspielte Olimpija nicht erst am letzten Spieltag, sondern weil das Team in der Rückserie sechs von neun Heimspielen verlor.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Der Neunte der Premjer-Liga spielte gegen den Zweiten der Druga Slovenska Nogometna Liga um die Qualifikation für die Slovenska Nogometna Liga 2020/21. Die Spiele fanden am 26. und 30. Juli 2020 statt.

|}
ND Gorica stieg auf, NK Triglav Kranj stieg ab.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2019 20
Fußballsaison 2019/20